Bass Generation — студійний альбом Басхантера. Альбом вийшов 25 вересня 2009.

Список пісень

Тижневі чарти

Сертифікації

Примітки

Посилання 
 

Музичні альбоми 2009
Basshunter